Князь Андрей Васильевич Сицкий по прозванию Жекла (ум. ) — стольник, воевода, окольничий, боярин, начальник Поместного приказа во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время и правление Михаила Фёдоровича. 

Из княжеского рода Сицкие. Сын князя Василия Андреевича Сицкого и Анны Романовны Захарьиной-Юрьевой.

Биография 
Впервые упомянут в разрядах в 1577 году, как дворянин. 

В 1586 году Андрей Васильевич участвовал в Ливонском походе как рында у третьего саадака. По писцовой книге за ним было сельцо Нефедово с 13 пустошами в Вежецком стане Медынского уезда  ( в н.в. Нефедово - деревня в Юхновском районе Калужской области, входит в состав сельского поселения «Деревня Погореловка»). 

В 1590 году "наряжал вина" при государевом столе, выполнял иные обязанности стольника. 

В 1597 году присутствовал в Большой Грановитой расписной палате при приеме цесарского посла. 

В 1598 году — стольник, подписался под избирательной грамотой в цари Бориса Годунова и в этом же году упомянут среди есаулов и стольников в свите царя Бориса Годунова в его походе к Серпухову против хана Казы-Гирея Боры (апрель 1598). Воевода в Данкове (1600), в Уржуме (1603-1604). 

В мае 1606 года упоминается третьим в числе поезжан во время свадьбы Лжедмитрия I и Марины Мнишек.

В 1613-1614 годах Андрей Васильевич воевода в Устюжне Железопольской. 4 января он писал белозерскому воеводе о движениях шведов и литовцев в новгородском уезде и просил не оставлять его с товарищами в неведении относительно того, что у них про «московские вести и про Литовских людей объявитца». В том же году Фёдор Иванович Шереметев бил челом царю Михаилу Федоровичу, что с того времени, как началась литовская война и воровское разорение, из его вотчины в Бежецком верху «крестьян поразводили за себя насильством кн. Андрей княжь Васильев сын, да князь Андрей княжь Данилов сын Сицкие» и другие. 

В 1614 году воевода в Галиче. В это время мятежники приходили на город Любим и намеревались идти на Галич и Унжу, чтобы затем присоединиться к Заруцкому. 

В 1616 году упоминается, что поместный оклад Андрею Васильевичу до московского разоренья был 800 четей, денег 60 рублёв. 

В 1618—1620 годах первый воевода в Ярославле. 

6 января 1622 года Андрей Васильевич пожалован в окольничие: окольничество сказывал ему князь Григорий Константинович Волконский. 26 апреля того же года, пожалован в бояре, обедал после назначения у Государя, а вскоре назначен начальником Московского судного приказа, где упомянут первым судьёю. 

В сентябре 1623 года участвовал в государевом походе в Троице-Сергиев монастырь. 

В 1622—1629 годах Андрей Васильевич заведовал Поместным приказом. 

Царь Михаил Фёдорович часто «оставлял» его на Москве, то есть поручал ему заведовать Москвой, когда отправлялся на богомолье по окрестным монастырям. В 1625 году, будучи оставлен на Москве с Фёдором Ивановичем Шереметевым, Андрей Васильевич подал на него челобитную и должен был просидеть в тюрьме шесть дней, так как оказалось, что Шереметев пятью местами выше него. 

В 1624 году на свадьбе царя Михаила Фёдоровича с Марией Владимировной Долгоруковой ходил вторым перед Государём. В 1626 году, на второй свадьбе царя с Евдокией Лукьяновной Стрешневой ходил перед Государём уже третьим. В этом же году оставлен вторым для охраны Москвы во время царского богомолья в Троице-Сергиев монастырь. 

Андрей Васильевич не был верстан в боярах, то есть не получил соответствующего денежного оклада, а в дворянах денежный оклад ему был 90 руб.

Умер в 1629 году.

Брак и дети 
Имя жены неизвестно. Дети:
 Сицкий Юрий Андреевич (ум. 1644) —  боярин.
 Сицкий Андрей Андреевич.

Критика 
В Российской родословной книге А.Б. Лобанова-Ростовского князь Андрей Васильевич показан сыном Василия Андреевича и А.Р. Захарьиной-Романовой.

В Родословной книге М.Г. Спиридова он показан сыном князя Василия Васильевича, упомянутого рындой с копьём царевича в Новгородском походе против польского короля в 1568 году.

В родословной книге из собрания М.А. Оболенского в поколенной росписи поданным в Палату родословных дел в 1682 году, у князя Василия Андреевича и А.Р. Захарьиной-Романовой были дети: князья Юрий Васильевич Косой и Василий Васильевич, а князя Андрея Васильевича Жекла — нет, как и не встречается данное прозвание.

Примечания

Литература 
 
 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сицкий Андрей Васильевич Жукла. стр. 232-233.

Андрей Васильевич
Полковые воеводы
Окольничие
Бояре
Воеводы Ярославля